Peurasaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Peurasaaret (ö i Mellersta Finland, Jämsä), 
 Peurasaaret (ö i Norra Österbotten), Koillismaa, 
 Peurasaaret (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari), 

Robotskapade Finlandförgreningar